Die USL Professional Division 2013 war die dritte Saison der USL Professional Division, der dritten Fußballliga in den USA.

Modus 
Die 13 Mannschaften absolvieren in der Regular Season jeweils 26 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Jedes Duell wird in einem Spiel ausgetragen. Heimrecht hat immer die Mannschaft, die in der Regular Season besser war.

Regular Season

Playoffs

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußballsaison 2013
2013